

Divers 
 Somló (vignoble)
 Somló Volán

Patronyme 

 Felix Somló
 Fritz Stier-Somlo